

Морз — місто, штат Вісконсин
 Морз — селище, штат Луїзіана
 Морз — переписна місцевість, штат Техас

Див. також 
 Морс (значення)
 Морзе (значення)